

Geografia 
 Distretto di Kpi – distretto della Liberia nella contea di Grand Kru

Sigle 
 Key Performance Indicator – indicatore chiave di prestazione
 Kuwait Petroleum International – multinazionale del settore petrolifero

Codici 
 KPI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kapit (Malaysia)
 kpi – codice ISO 639-3 della lingua kofei

Altri progetti